Лениниа́на — в СССР название совокупности произведений искусства и литературы, посвящённых Владимиру Ильичу Ленину.
 Лениниана (театр) — подкатегория «ленинианы» в искусстве, посвящённая созданию образа и разработке темы жизни и деятельности В. И. Ленина в театральном искусстве.
 Лениниана (литература).
 Лениниана (филателия) — общепринятое название одной из областей тематического коллекционирования знаков почтовой оплаты и штемпелей, посвящённых жизни и деятельности В. И. Ленина (1870—1924) или связанных с ним.
 Лениниана (филокартия) — общепринятое название одной из областей тематического коллекционирования почтовых карточек, посвящённых жизни и деятельности В. И. Ленина (1870—1924) или связанных с ним.
 Лениниана (фалеристика) — общепринятое название одной из областей коллекционирования нагрудных знаков, посвящённых жизни и деятельности В. И. Ленина (1870—1924) или связанных с ним.
 Лениниана (альбом) — альбом проекта «Коммунизм».

См. также 
 Сталиниана (значения)

Лениниана